Hydnochaete är ett släkte av svampar. Hydnochaete ingår i familjen Hymenochaetaceae, ordningen Hymenochaetales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Hydnochaete